В список музеев Ульяновска вошли музеи, которые входят в городской округ Ульяновск.

История 
Первым музеем Симбирска-Ульяновска стал открытый 17 марта 1838 года Симбирский Губернский Музеум, о чём сообщили «Симбирские Губернские Вести» опубликовав сообщение «Об открытии в городе Симбирске Губернского Музеума» Петром Михайловичем Языковым, но он сгорел в Симбирском пожаре 1864 года.

Коллекция Художественного музея, которая начала формироваться с 1895 года, как художественный раздел историко-археологического музея Симбирской губернской учёной архивной комиссии. 7 (20) апреля 1909 года — день официального открытия Симбирского естественно-исторического музея.

В 1903 году Е. М. Перси-Френч купила в Симбирске один из престижных домов по улице Московской (ныне ул. Ленина, 59), в котором создала картинную галерею, впоследствии ставшую основой художественного музея.

После революционных событий 1917 года в состав музея вошли национализированные собрания симбирских дворян, промышленников, купцов: В. Н. Поливанова, Е. М. Перси-Френч, А. В. Жиркевича, В. П. Мещеринова, Н. Я. Шатрова, С. М. Баратаева и других.

Во время Великой Отечественной войны, были перевезены уникальные фонды Центрального военно-морского музея. На складе ВМФ, оборудованном в Лютеранской кирхе, поместили «дедушку морского флота» — ботик Петра I «Святой Николай».

Список музеев Ульяновска 
 Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А. Гончарова (бульвар Новый Венец, 3/4):
 Ундоровский палеонтологический музей
 Историко-литературный музей И. А. Гончарова (ул. Гончарова, 20),
 Музей «Конспиративная квартира Симбирской группы РСДРП 1904—1906 гг.»
 Историко-литературный музей «Дом Языковых» (ул. Спасская, 22),
 Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В. И. Ленина»:
 Музей «Симбирская фотография» (ул. Энгельса, 1Б),
 Музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И. Я. Яковлева» (ул. Воробьёва, 12),
 Музей «Симбирская классическая гимназия»(ул. Спасская, 18),
 Музей городского быта «Симбирск конца XIX — начала XX вв.» (ул. Ленина, 90),
 Выставочный зал «На Покровской»(ул. Льва Толстого, 63),
 Музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий» (ул. Льва Толстого, 67),
 Музей «Народное образование Симбирской губернии в 70-80 гг. XIX века» (открыт 26.07.1981 г. к 150-летию Ульянова И. Н.) (ул. Энгельса, 6),
 Историко-архитектурный комплекс «Симбирская засечная черта» (ул. Льва Толстого, 43 а),
 Историко-этнографический комплекс «Торговля и ремесла Симбирска конца XIX — начала XX вв.» (музеи «Мелочная лавка» и «Столярная мастерская») (ул. Ленина, 76 и 76А),
 Музей «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска» (ул. Льва Толстого, 24),
 Музей «Симбирское купечество» (ул. Ленина, 75А),
 Музей «Симбирская типография» (ул. Ленина, 73),
 Музей «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска» (ул. Ленина, 43),
 Музей «Архитектуры эпохи модерна в Симбирске» (ул. Льва Толстого, 43),
 Музей «Дом-ателье архитектора Ф. О. Ливчак» (ул. Ливчака, 4),
 Музей «Археология Симбирского края» (ул. Льва Толстого, 67)— основан 25.04.2012 году в доме дворян Языковых. Музей отображает древнюю историю области с момента появления на его территории первого человека до времени вхождения территории в состав Московского государства и основания Симбирска. Документальная экспозиция охватывает период с 1718 года до 2000-х годов.
 Музей «Почтовое дело Симбирска-Ульяновска» (ул. Ленина, 50А),
 Детский музейный центр (ул. Льва Толстого, 49).
 Музей балалайки (улица Бебеля, 19) — единственный в России. Изначально музей был открыт в 2013 году на площади 27 м² в креативном пространстве «Квартал», в 2016 году музей перешёл в виртуальный формат, в октябре 2020 года вновь открылся в историческом здании — городской усадьбе симбирского мещанина Емельяна Кривова, где на площади чуть более 90 м² помимо экспозиции располагаются чайная зона и концертная площадка.
 Ульяновский областной художественный музей (бульвар Новый Венец, 3/4):
 Музей современного изобразительного искусства им. А. А. Пластова (ул. Л. Толстого, 51). Открыт 1 марта 1993 года
 Картинная галерея народного художника СССР А. А. Пластова (ул. Гончарова, 16).
 Музей-мемориал В. И. Ленина (Ленинский мемориал)
 Культурно-выставочный центр «Радуга»
 Музей народного творчества, Ульяновская область
 Музей истории гражданской авиации (ул. Авиационная, 20 а),
 Мемориальная экспозиция «Карамзинская общественная библиотека»
 Музей защиты детства
 Музей имени Н. К. Крупской (МБОУ «СОШ № 25»),
 Музей истории и трудовой славы УАЗ.
 Музей Трудовой Славы Ульяновского моторного завода
 «Музей естественной истории областного детского экологического центра», ГОУ.
 Музей народного творчества.
 Музей-салон камня «Симбирцит» (открыт 2005 г., ул. Марата, 25).
 Рериховский центр духовной культуры (ул. Ленина, 71).
 Выставочный зал «Радуга» (п-т Тюленева, 24).
 Театральный музей Ульяновского областного театра кукол.
 Музей «Гараж СССР» (ул. Ленина, 70) — открыт в 2020 году в помещении бывшего энергохозяйства комплекса Дома-музея В. И. Ленина. Экспозиция представляет тридцать наиболее редких и уникальных образцов советской ретромототехники, мотоциклы стран варшавского договора и технику времён Великой Отечественной войны, а также автомобилей «Волга» и «Чайка».
 Музеи УГПУ имени И. Н. Ульянова.

Музеи Ульяновска в филателии 
 1954 г. № 1752. 40 к. — Дом-музей В. И. Ленина в Ульяновске. Вид с улицы (1951, из серии рисунков И. Соколова, ГТГ);
 1969 г. № 3735. 4 к. — Ульяновск (б. Симбирск). Дом, где прошло раннее детство В. И. Ленина (до 1875 г.). Слева — теплоход на Волге;                                              
 1969 г. № 3736. 4 к. — Ульяновск (б. Симбирск). Дом семьи Ульяновых, 1878—1887 гг. Ныне — Дом-музей В. И. Ленина (вид со двора). Слева — здание гимназии, в которой учился Володя Ульянов (ныне ордена Ленина средняя школа № 1);
 1971 г. № 3996. 4 к. — Ленинский Мемориал (архитектор Б. Мезенцев, М. Константинов и Г. Исакович), воздвигнутого к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина.
 1990 г. № СК5594. 5 к. — марка из серии 120 лет со дня рождения В. И. Ленина: Ульяновск, Филиал ЦМЛ (Ленинский мемориал).
 12 июня 1957 года вышел художественный маркированный конверт (ХМК) — краеведческий музей им. И. А. Гончарова (художник Н. Круглов) (переиздан в 1958 году).
 22 мая 1957 года вышел художественный маркированный конверт (ХМК), на котором изображён Дом-музей В. И. Ленина в Ульяновске (худ. А. Ольхова) (повторён в выпуске 4.03.1960 г. в серии конвертов «По Ленинским местам»).
 21 ноября 1958 года — с изображением дома, в котором В. И. Ленин провёл раннее детство в 1871—1875 годах (дом Жарковой) (художник А. Смоляков) (повторён в выпуске 24.02.1960 г. в серии конвертов «По Ленинским местам»).
 1969 г. — ХМК СССР. Ульяновск. Дом — музей Ленина. «СГ: Филвыставка к 100 лет со дня рождения В. И. Ленина. Минск».
 10.10.1969 г. — ХМК СССР. Ульяновск. Дом И. А. Гончарова.
 16.07.1969 г. — ХМК СССР. Ульяновск. Художественный и краеведческий музеи.
 1971 г. — Министерство связи СССР. Ленинский мемориал в Ульяновске. Художественный немаркированный конверт первого дня франкирован маркой № 3924 (Загорский), штемпель гашения первого дня (художник Е. Гундобин).
 1978 г. — ХМК. г. Ульяновск. Дом-музей Ленина.
 1980 г. — ХМК. г. Ульяновск. Здание художественного и краеведческого музеев.
 28.12.1981 г. — ХМК. г. Ульяновск. Ленинский мемориал (худ. А. Жаров).
 1984 г. — ХМК СССР. Ленинский мемориал. Дом, где родился В. И. Ленин.
 2003 году Министерство связи России выпустило ХМК — Ульяновск. Дом-музей поэта Н. М. Языкова.
 В 2006 году Министерство связи России выпустило ХМК — «Ульяновск. Комплекс Симбирской чувашской школы».
 В 2006 году Министерство связи России выпустило ХМК посвящённый ИАК «Симбирская засечная черта».
 В 2006 году Министерство связи России выпустило ХМК — «Ульяновск. Музей градостроительство и архитектура».
 В 2006 году Министерство связи России выпустило ХМК — «Ульяновск. Музей „Мелочная лавка“».
 В 2006 году Министерство связи России выпустило ХМК — «Ульяновск. Музей „Метеорогическая станция Симбирска“».
 В 2007 году Министерство связи России выпустило ХМК — «Ульяновск. Музей „Симбирская фотография“».
 В 2010 году Министерство связи России выпустило ХМК — "Ульяновск. Музей «Почтовое дело Симбирска-Ульяновска».
 В 2020 г. — Министерство связи России выпустило ХМК. Ульяновск. 50 лет со дня открытия Ленинского мемориала.

Галерея

Музеи Ульяновска в фалеристике

Музеи Ульяновска в фильмах 

 В октябре 2018 года Музей истории гражданской авиации превратился в большой кинопавильон, в котором снимался двухсерийный детектив «Реставратор». (Режиссёр Карен Захаров, по заказу ТВЦ).
 С 13 по 16 декабря 2021 года (с ноября 2022 г. повторили) на канале «НТВ» шёл показ 12-ти серийного т/с «Пять минут тишины. Симбирские морозы», эпизоды которого снимались в Ульяновске и его окрестностях, в том числе, съёмки которого проходили в Ульяновске, в музее «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска» (ул. Ленина, 43).

Примечания

Ссылки 
 Описание музеев Ульяновска (Ульяновск и всё о нём)
 Сайт музея-заповедника «Родина В. И. Ленина»

Литература 

 Край Ильича: Памятные места [Ульяновска и области] / Редкол.:Н. А. Кузминский (отв.ред. и сост.,М. Х. Валкин,Г. Н. Федоров.-2-е изд.-Саратов: Приволж.кн.изд-во (Ульяновское отд-ие),1985. С.126-127.
 Баюра Л. Ульяновский художественный музей. — М.: Белый город, 2006. — 64 с. — ISBN 5-7793-0981-7.
 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 Репьёв «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
 Афанасьев Б. Н. «На родине В. И. Ленина» (путеводитель). Изд-во «Советская Россия», М., 1960 г.

Ульяновск
М